Kulturfabrik (meist KuFa abgekürzt) steht für:

 Kulturfabrik Moabit in Berlin
 Kulturfabrik (Esch an der Alzette) in Luxemburg
 Kulturfabrik Hoyerswerda
 Kulturfabrik (Koblenz)
 Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn, Schweiz
 Kulturfabrik (Krefeld)
 Kulturfabrik Leipzig, siehe Werk 2
 Kulturfabrik Roth
 Kulturfabrik Saarbrücken, siehe Neufang-Brauerei
 Kulturfabrik Salzmann in Kassel
 KUFA Lyss, Schweiz

Siehe auch:
 Brotfabrik
 Kultfabrik
 Kunst-Fabrik